Johann Schultes ist der Name folgender Personen:

* Johann Adolf von Schultes (1744–1821), deutscher Archivar und Historiker

Siehe auch:
 Johannes Scultetus (Mediziner, 1595) (auch Johannes Schultes; 1595–1645), deutscher Arzt und Sachbuchautor
 Johannes Scultetus Montanus (1531–1604), schlesischer Arzt und zentrale Person des Paracelsismus in Schlesien